Desgoffe ist der Familienname von:
 Blaise Alexandre Desgoffe
 Jules Desgoffe